Dieser Artikel behandelt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996 in England.

Qualifikation 

Spielergebnisse

Deutsches Aufgebot 
Das deutsche Aufgebot bestand überwiegend aus Weltmeistern von 1990, hinzugekommen war wie auch schon bei der WM zwei Jahre zuvor aus dem ehemaligen DDR-Fußball Matthias Sammer. René Schneider stand auch im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz. Ulf Kirsten wurde aufgrund einer Formschwäche nicht für die Endrunde berücksichtigt.

Jürgen Kohler übernahm das Amt des Spielführers von Weltmeisterkapitän Lothar Matthäus, welcher von Berti Vogts nicht nominiert wurde.
Eine weitere Veränderung war Andreas Köpke als neue „Nummer 1“ für den zurückgetretenen Bodo Illgner.

Kohler führte die Elf jedoch nur zum Auftaktspiel auf den Platz, denn die Verletzungsmisere des deutschen Kaders nahm beim Kapitän den Anfang. Jürgen Klinsmann übernahm das Amt für das restliche Turnier mit Ausnahme des Halbfinals in welchem Klinsmann ebenfalls verletzungsbedingt die Kapitänsbinde an Andreas Möller abgab.
Klinsmann und Sammer entwickelten sich zu den Spielmachern des Turniers.
Dennoch riss die Verletzungsserie nicht ab, so dass mit Erlaubnis der UEFA Jens Todt nachnominiert wurde. Mario Basler verletzte sich bereits im Training vor dem ersten Gruppenspiel.
Für die Ersatztorhüter Oliver Kahn und Oliver Reck wurden vor dem Finale Feldspielertrikots beflockt, um sie notfalls einsetzen zu können, um eine volle Mannschaft auf dem Spielfeld zu präsentieren.

* Jürgen Kohler sollte das Team als Spielführer durch das Turnier 1996 als Kapitän anführen. Kohlers EM-Teilnahme endet jedoch im Auftaktspiel nach 14 Minuten als er verletzungsbedingt ausgewechselt wurde. Jürgen Klinsmann übernahm das Amt des Spielführers für den Rest des Turniers, weshalb er im Rückblick immer als Kapitän der Europameistermannschaft genannt wird. Klinsmann behielt das Amt auch nach Kohlers Ausscheiden aus der Nationalmannschaft für die darauffolgende Fußball-Weltmeisterschaft 1998.

** Jens Todt wurde wegen einer Verletzungsmisere im deutschen Team mit Genehmigung der UEFA vor dem Finale nachnominiert.

Deutsche Spiele

Vorrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

Deutschland
1996